Volkmar kan zowel een voornaam als een achternaam zijn

Historische personen
 Volkmar van Keulen, aartsbisschop van Keulen (965-969)
 Folcmar van Utrecht, bisschop van Utrecht (976-990)

Beroemde Volkmar's
 Volkmar Groß
 Volkmar Haase
 Volkmar Mueller-Deck
 Volkmar Muller-Deck
 Volkmar Müller-Deck
 Volkmar Strauch